Paravitrea smithi är en snäckart som först beskrevs av Walker 1928.  Paravitrea smithi ingår i släktet Paravitrea och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
smithi